Drużynowy Puchar Świata w tenisie ziemnym (ARAG ATP World Team Championship) w 2008 roku odbył się w dniach 18 - 24 maja tradycyjnie w niemieckim Düsseldorfie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 1 500 000 euro.

W turnieju wystąpiło osiem ekip. Siedem najlepszych reprezentacji narodowych na podstawie rankingu na zakończenie 2007 roku uwzględniającym dwóch najlepszych zawodników i jedna z dziką kartą. W tegorocznej edycji wzięły udział: Stany Zjednoczone, Hiszpania, Rosja, Argentyna, Niemcy, Włochy i Szwecja. Stawkę uzupełniły dzięki dzikiej karcie, Czechy.

Zwycięzcami zostali po raz czwarty w historii reprezentanci Szwecji, występujący w składzie Robin Söderling, Thomas Johansson i Robert Lindstedt. Kapitanem drużyny był Peter Carlsson.

Faza grupowa

Grupa niebieska

Tabela

Wyniki

Grupa czerwona

Tabela

Wyniki

Finał

Linki zewnętrzne 
  

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Niemczech